Sezóna 2010/2011 byla 55. sezonou polské hokejové extraligy. Vítězem se stal tým Cracovia.

Hrací systém 
Ligy se účastnilo 10 týmů. Ty se nejprve utkaly čtyřkolově každý s každým. Osm nejlepších postoupilo do playoff, které ze kterého vzešel mistr Polska. Nejlepší 4 týmy si mohly svého soupeře ve čtvrtfinále vybrat. Právo první volby měl vítěz základní části a mohl si vybrat z týmů na 5. až 8. místě. Poslední dva celky (které nepostoupily do playoff) hrály mezi sebou baráž na čtyři vítězná utkání. Poražený z této baráže přímo sestupuje do 1. ligy a vítěz hrál baráž proti druhému týmu 1. ligy.

Základní část

Playoff

Pavouk

O 3. místo 
 Unia Oświęcim - GKS Jastrzębie 1:1 (4:2, 4:5d.)

Play out 
 KTH Krynica - Naprzód Janów 4:2 na zápasy

Naprzód Janów sestupuje.

Baráž 
 KTH Krynica - HC GKS Katowice 4:0 na zápasy

KTH Krynica se udržela.

Polská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011